CSG peut faire référence à :

 Sigles
 Comité de sûreté générale (1792-1795), comité chargé de la sûreté générale de l'État révolutionnaire ;
 Conseil supérieur de la guerre (1872-1940), comité de coordination des armées ;
 Contribution sociale généralisée, impôt ou cotisation sociale en France ;
 Circulation sanguine générale, appareil cardiovasculaire ;
 Centre spatial guyanais, port spatial de l'Europe en Guyane (actuellement site de lancement des lanceurs spatiaux Ariane 5, Vega et Soyouz) ;
 Centre Saint-Guillaume, aumônerie catholique des étudiants de Sciences Po ;
 Commodore Semiconductor Group, entreprise anciennement connue sous le nom MOS Technology ;
 Constructive Solid Geometry (en français, géométrie de construction de solides) ;
 COSMO-SkyMed de seconde génération, une constellation de 4 satellites d'observation de la Terre radar italiens.

 Code
 Aéroport métropolitain de Columbus, en Géorgie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.